Илья́ Влади́мирович Пруси́кин (род. 8 апреля 1985, Усть-Борзя, Ононский район, Читинская область), более известный под сценическим псевдонимом Ильич, — российский музыкант, певец, музыкальный продюсер, видеоблогер, режиссёр и сценарист видеоклипов, психолог-педагог. Лидер и основатель панк-поп-рэйв группы Little Big.

Биография 
Илья Прусикин родился 8 апреля 1985 года в селе Усть-Борзя Читинской области (сейчас — Забайкальский край). Вместе с родителями переехал в город Сосновый Бор, под Санкт-Петербургом в возрасте 11-12 лет.

В детстве начал писать музыку, занимался брейк-дансом и катался на скейтборде. Учился в детской музыкальной школе по классу фортепиано.

В 2001 году стал чемпионом сосновоборской школьной лиги «КВН».

В 2003 году «Ильич» (сценический псевдоним Ильи Прусикина) стал участником малоизвестной ню-метал-группы Тенкорр (Tenkorr). Творчество понравилось российской публике, было выпущено несколько пластинок. Также Прусикин имел опыт работы с группами Like A Virgin, St. Bastards и Construktorr.

Окончил психолого-педагогический факультет Санкт-Петербургского государственного института культуры.

В 2011 году начал сотрудничество с дочерним проектом российской fun-продакш студии «My Ducks Vision» Юрия Дегтярёва «Спасибо, Ева!», объединяющим видеоблогеров в партнёрскую сеть. Стилизованное под детскую передачу «Шоу Гаффи Гафа» (2011 год) и «Великая рэп-битва» (2012 год), в которой посредством речитатива сильные мира сего вступали друг с другом в конфронтацию, окажутся самыми рейтинговыми на платформе видео-группировки. Обе передачи обличали социальные проблемы общества и высмеивали пороки человечества.

В 2012 году Прусикин стал продюсером и по совместительству актёром интернет-ситкома «Полицейские будни». В киноленте «блогерского» производства снимались представители видеохостинга «YouTube»: Илья Мэддисон, участники рэп-коллектива «Хлеб», Сэм Никель. После третьего эпизода проект закрыли.

Спустя год с Эльдаром Джараховым создал творческое объединение «КликКлак». По заявлению создателей, аудитория «КликКлака» — это парни и девушки с активной жизненной позицией и хорошим чувством юмора. На странице канала публикуются шоу: «Дай леща», «Трэш лото», «Как скажешь», «Шокирующее караоке», «Разрушители экспериментов», «Сыграл в ящик», «Зашкварные истории», «Дикие рекорды», «Кажется, нащупал», «КликКлак шоу» и «Крысиные Бега».

В 2012 по 2013 год вместе с Игорем Эйтем выпускал шоу «Великая Рэп Битва» на сайте «„Спасибо“, Ева!», в котором они пародировали звёзд эстрады и устраивали между ними рэп-баттлы под бит.

В 2022 году выступил против вторжения России на Украину, а его проект Little Big выпустил антивоенный клип «Generation Cancellation». Кроме этого, основная часть коллектива, включая самого Прусикина, Софью Таюрскую и режиссёра Алину Пязок, покинула Россию и переехала в Лос-Анджелес, США. В интервью Meduza Илья Прусикин также сообщил, что покинул «КликКлак», так как считает, что после 24 февраля 2022 года производить подобный контент «стало просто невозможно». Из-за переезда в США концертный состав Little Big сократился до двух человек: самого Ильи и Софьи Таюрской. 

27 января 2023 года был включён Министерством юстиции РФ в список «иностранных агентов».

Видеоклипы в составе «Little Big»

Личная жизнь 
Был женат на Ирине Смелой. 26 ноября 2017 года у них родился сын Добрыня. Расстались в 2019 году, 31 августа 2020 года пара официально объявила о разводе.

С августа 2020 года Илья Прусикин и Софья Таюрская начали встречаться. Об этом Софья заявила в интервью Ксении Собчак.

Творчество

Дискография

Фильмография

Карьера 
 15 августа 2019 года Илья Прусикин был назначен креативным директором российской сети магазинов электроники Связной. Как сообщается, для Прусикина данная работа стала первой официальной записью в трудовой книжке. После трёх месяцев испытательного срока, Илья покинул пост.

Участие в других проектах 
 Летом 2019 года Илья «Ильич» Прусикин сыграл роль бомжа в музыкальном видеоклипе «Я не этот» () украинского комедийного проекта «Чоткий Паца». Этот клип — музыкальная пародия на песню «I’m OK» российской панк-поп-рэйв-группы Little Big, которую придумал сам Илья.

Примечания

Ссылки 
 
 Автор и ведущий: Иван Ургант.  // youtube.com (пользователь — «Вечерний Ургант»; опубликовано 1 февраля 2019 года)
 Игорь Карев. Кто такой Илья Прусикин из группы Little Big? — Ответ редакции. Газета «Аргументы и факты» // aif.ru (4 марта 2020 года)
 Канал: Андрей Тарасов.

Интервью 
  (Youtube-канал «вДудь» — Юрия Дудя; 21 марта 2017)
  (Youtube-канал «Осторожно: Собчак» — Ксении Собчак; 26 июня 2019)

  (Youtube-канал «А поговорить?» — Ирины Шихман; 27 ноября 2022)

Ютуберы по алфавиту
Ютуберы России
Little Big
Ведущие телепередачи «Орёл и решка»
Люди, признанные в России «иностранными агентами»